Кайрис () — литовская фамилия. Известные носители:

 Кайрис, Анатолиюс (1914—2008) — литовский писатель, драматург, общественный деятель.
 Кайрис, Дональдас (род. 1977) — литовский баскетболист и тренер.
 Кайрис, Клеменсас (1836—1864) — литовский католический священник, поэт.
 Кайрис, Ксаверас (1909—1991) — советский государственный и политический деятель.
 Кайрис, Стяпонас (1979—1964) — литовский инженер, политический и государственный деятель.
 Кайрис, Юргис (род. 1952) — литовский пилот.